Томаш Квятковський:

Відомі представники 
 Томаш Квятковський (нар. 1978) — польський футбольний арбітр.
 Томаш Квятковський (нар. 1965) — польський астроном.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок